Schelte J. Bus, um astrónomo norte-americano 
Bus, termo em língua inglesa para ônibus
Barramento
3254 Bus, um asteroide

Desambiguação